Die Schwerter Kleinkunstwochen sind eine Veranstaltungsreihe in Schwerte, die seit 1983 internationalen Künstlern verschiedener Genres (Kabarett, Figurentheater, Chanson etc.) die Möglichkeit bietet, sich auf großer Bühne zu präsentieren.

Die Reihe besteht traditionell aus mehreren Veranstaltungen, die jedes Frühjahr in einem Zeitraum von wenigen Monaten stattfindet. Bei jedem Auftritt erhält das Publikum Bewertungskarten, auf denen eine Wertung von bis zu 120 Punkten für die gesehene Show vergeben werden können. Der Künstler mit der höchsten Durchschnittswertung (Gesamtpunktzahl/Anzahl der abgegebenen Bewertungen) gewinnt den Schwerter Kleinkunstpreis. Die Preisverleihung findet im darauffolgenden Jahr statt, wobei das Siegerprogramm ein weiteres Mal präsentiert wird.

Themen der bisherigen Kleinkunstreihen 
Legende:
„I“ = Frühjahrsreihe
„II“ = Herbstreihe

Weblinks 
 Informationen zu den Schwerter Kleinkunstwochen auf der Seite des Kulturbüros Schwerte
 Vorstellung auf NRW-hits - das Erlebnisportal für Nordrhein-Westfalen

Kleinkunstfestival
Darstellende Kunst (Nordrhein-Westfalen)
Kultur (Schwerte)
Festival in Deutschland
Erstveranstaltung 1983
Veranstaltung im Kreis Unna